Challenge Cup 2018/19 steht für:

 Challenge Cup 2018/19 (Frauen), die Volleyball-Saison 2018/19 des Challenge Cups der Frauen
 Challenge Cup 2018/19 (Männer), die Volleyball-Saison 2018/19 des Challenge Cups der Männer